Karat eller carat kan syfta på:

 Karat – en enhet för guldhalten hos en legering
Metrisk karat – en standardiserad viktenhet för ädelstenar
 Carat – en viktenhet för ädelstenar
 Karat, Etiopien – en stad vid floden Sagan i sydvästra Etiopien
 Karat (musikgrupp) – ett östtyskt rockband som grundades 1975
 24 karat – ett svenskt nöjesprogram 1990–1994